

Persone
 Nagao Fujikage – samurai giapponese
 Nagao Harukage – militare giapponese
 Nagao Masakage – samurai giapponese
 Nagao Tamekage – militare giapponese
 Noboru Nagao – ex calciatore giapponese
 Takena Nagao – animatore e disegnatore giapponese
 Tomoaki Nagao, noto come Nigo – produttore discografico e disc jockey giapponese
 Yasushi Nagao – fotografo giapponese

Altro
 Clan Nagao – famiglia giapponese di samurai